Rafael Mendoza puede referirse a alguna de las siguientes personas:

 Rafael Mendoza, general villista, partícipe de la Revolución Mexicana.
 Rafael Mendoza Avilés (1899-1977), médico y político ecuatoriano.
 Rafael Mendoza Blanco (1885-1966), ingeniero mexicano.
 Rafael Mendoza Castellón (1924-2002), empresario boliviano.
 Rafael Mendoza Chávez (1974), ingeniero venezolano.